Das Legg Mason Tennis Classic 2007 war ein Tennisturnier, welches vom 31. Juli bis 6. August 2007 in Washington, D.C. stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Sopot die Idea Prokom Open gespielt, welche genau wie das Legg Mason Tennis Classic zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Franzose Arnaud Clément, der dieses Jahr in der zweiten Runde ausschied. Der Erste der Setzliste Andy Roddick gewann das Turnier durch eine Finalsieg über John Isner (Wildcard-Starter)in zwei Sätzen. Es war nach 2000 und 2005 Roddicks dritter Erfolg in Washington und der zweite in dieser Saison. Insgesamt war das sein 23. Titel.
Vorjahressieger im Doppel waren die Zwillinge Bob und Mike Bryan, die abermals als Setzlistenerste das Turnier für sich entschieden. Im Finale setzten sich gegen Jonathan Erlich und Andy Ram durch. Nur im Finale musste sie einen Satz abgeben. Sie gewannen ihren 41. gemeinsamen Titel und den dritten in Washington. Bob gewann seinen 41. Titel, Mike gewann noch zwei Titel mehr in seiner Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 topgesetzten Spieler im Einzel erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 575.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 600.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Washington, D.C.